Revet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Revet, Korsholm, Österbotten, 
 Revet (Vårdö, Åland), 
 Revet, Lovisa, Nyland,

Se även
Rev (olika betydelser)